Фаде́ев (Фаде́ева) — русская фамилия, обычно производная от церковного (крестильного) имени , которое в переводе с греческого означает «достойный похвалы».

Фадеев

А 
 Фадеев, Айгар (род. 1975) — латвийский легкоатлет.
 
 

 Фадеев, Амбросий Романович (1928—2002) — марийский советский партийно-административный руководитель.
 
 Фадеев, Андрей Михайлович (1789—1867) — губернатор Саратова, а позднее Тифлиса.
 Фадеев, Андриан Гуриевич (род. 1977) — солист балета Мариинского театра.

В 
 Фадеев, Вадим Иванович (1917—1943) — лётчик, Герой Советского Союза.
 
 
 
 Фадеев, Виктор Владимирович (род. 1935) — физик, заслуженный профессор МГУ.
 
 Фадеев, Владислав Валерьевич (род. 1968) — российский волейбольный тренер и спортивный функционер.

Г 
 Фадеев, Геннадий Матвеевич (род. 1937) — российский государственный деятель, министр путей сообщения РФ, первый президент ОАО «РЖД».
 Фадеев, Герман Андреевич (1923—2011) — машинист-аппаратчик, Герой Социалистического Труда.
 Фадеев, Григорий Васильевич (1915—1968) — Герой Социалистического Труда.

Е 
 Фадеев, Евгений Александрович (род. 1982) — казахстанский хоккеист.

И

Л

М 
 Фадеев, Максим Александрович (Макс Фадеев; род. 1968) — российский композитор, режиссёр и продюсер, аранжировщик, автор и исполнитель песен.

Н

П

Р 
 Фадеев, Ростислав Андреевич (1824—1883) — русский генерал, военный писатель и реформатор.

С

Ю

Составные фамилии 
 Фадеев-Васильев, Григорий Прокофьевич (1888—1918) — российский революционер, профсоюзный деятель, большевик, участник борьбы за установление Советской власти в Ростове-на-Дону.



Другие значения 
 Фадеев ручей — ручей в Мурманске.
 Улица Фадеева (Самара) названа в честь Героя Советского Союза, летчика Вадима Фадеева.

См. также 
 
 Фандеев